{{Infobox Personnage (fiction)
 | charte couleur        = animanga
 | image                 =
 | légende         =
 | oeuvre                = Ken le Survivant
 | nom                   = Tokiトキ
 | naissance             =
 | origine               =
 | activité              =
 | libellé libre         =
 | libre                 =
 | entourage             =
 Kaiô (son grand frère)
 Raoh (son grand frère)
 Sayaka (sa sœur)
 Leda (sa mère)
 Ken (son frère adoptif)
 Jagi (son frère adoptif)
 Ryûh (neveu)
 | ennemi                = Raoh ; Amiba
 | caractéristique       =
 | première apparition   = Manga: Chapitre 42Animé: épisode 32
 | dernière apparition   =
 | créateur              = Tetsuo HaraBuronson
 | voix                  =  Takaya Hashi  (série TV)
}}Toki''' (トキ, Toki) est un personnage du manga Ken le Survivant. Il est un des quatre frères disciples de Ryûken. Il mesure 1,88 m et 95 kg. Alliant vitesse d'exécution, fluidité, style, force et mental : Toki était le meilleur des disciples du Hokuto Shinken'' et tous s'accordaient à dire qu'il en deviendrait l'héritier. Il était également celui qui possédait le plus grand savoir, il connaissait par exemple pour une raison inconnue le point faible de l'empereur sacré Souther sans l'avoir affronté et était donc le seul personnage du manga à potentiellement pouvoir le vaincre.  Tout au long du manga, Toki laissera l'image d'un homme désintéressé et davantage préoccupé à utiliser sa technique à des fins de guérison que dans un but assassin. Il est un des personnages les plus forts du manga, théoriquement le plus fort juste après son maître Ryûken.

Histoire 
Toki et Raoh sont jeunes frères quand Ryûken prend ce dernier pour l'entrainer à devenir l'héritier du style Hokuto Shinken. Ils y trouveront deux frères adoptifs Kenshiro et Jagi. Kenshiro éprouvait de l'admiration pour son frère adoptif Toki. Jadis, Toki l'a sauvé d'un tronc d'arbre tombant pendant sa méditation sous une chute d'eau. Cet incident laissa à Toki une cicatrice dans le dos. Le jour de l'apocalypse nucléaire, les cendres radioactives ont menacé un village où se trouvaient Kenshiro, Yuria et Toki. La porte de l'abri antiatomique ne pouvant se fermer que de l'extérieur, Toki se sacrifia pour la refermer et sauver ses occupants. Depuis, Toki est malade et condamné à mourir à plus ou moins court terme.

Toutefois, dans l'OAV La Légende de Toki, Toki était malade avant le cataclysme. Seul le maître Ryuken et Sarah (personnage exclusif à cet OAV) étaient au courant de la maladie. Toki a dû cacher qu'il était malade pour le bien du Hokuto Shinken.

On le retrouvera dans les prisons de la ville de Cassandra où il attendait le retour de son frère cadet Kenshiro. Il essaya de contrecarrer les plans de Raoh / Ken'Oh en le combattant mais sortit perdant de ce combat. Il montra néanmoins à Ken la façon avec laquelle il pourra le vaincre. Peu après son combat contre le loup solitaire Ryuga (étoile solitaire du Nanto), Toki mourut.

Personnage de Ken le survivant
Artiste martial de fiction

en:List of Fist of the North Star characters#Toki